Трайста — румунське та українське прізвище.

Відомі носії 
 Трайста Михайло Гафія (. 1965) — український письменник, прозаїк та поет в Румунії, перекладач, автор понад тридцяти художніх книг, голова Товариства українців Румунії імені Тараса Шевченка.

 Анна Трайста-Рушть (нар. 1953) — українська письменниця, авторка книги «Дорога», що вийшла друком за фінансуванням Союзу українців Румунії.

Примітки